Ванновский — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Ванновский, Александр Алексеевич (1874—1967) — российский революционер, японский литературовед и философ.
 Ванновский, Борис Петрович (26 октября 1860 — ?) — русский военный деятель, сын Петра Семёновича Ванновского.
 Ванновский, Глеб Максимилианович (1862—1943) — русский военачальник и военный востоковед.
 Ванновский, Пётр Семёнович (1822—1904) — русский военный и государственный деятель.
 Ванновский, Сергей Петрович (1869—1914) — русский генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны, сын Петра Семёновича Ванновского.
 Ванновская, Вера Владимировна (1878—1961) — российская революционерка.

Топоним 
 Ванновский — название посёлка городского типа в Узбекской ССР до 1963 года. Ныне город Хамза.
 Ванновский — посёлок в Ахалской области Туркмении.